Фарана () — административный регион в центральной части Гвинеи. Административный центр — Фарана. Площадь — , население —

География 
На юго-западе граничит с регионом Маму, на северо-западе с регионом Лабе, на востоке с регионом Канкан, на юге с регионом Нзерекоре, на юго-западе со Сьерра-Леоне, на севере с Мали.

Через провинцию протекает река Нигер. Географически большая часть провинции входит в регион Верхняя Гвинея, лишь её южная часть (Кисидугу) относится к региону Лесная Гвинея.

Население 
Местное население представлено преимущественно народом мандинка.

Административное деление 
Административно провинция подразделяется на 4 префектуры:
 Дабола
 Дингирае
 Фарана
 Кисидугу

Регионы Гвинеи